Minami Iwo To
Minami Keizi
Minami Kuribayashi
Minami Daitō
Sayaka Minami
Minami-arupusu
Minami Kinoshita
Minami Takahashi
Minami-ke
Ponte Minami Bisan-Seto
Takayama minami
Takayama Minami
Desambiguação